Marmorsaal ist u. a. der Name von

 Marmorsaal (Kaffee HAG), Repräsentativer Saal in einem Fabrikgebäude in Bremen-Walle
 Weißenburgpark#Marmorsaal, Festsaal im Weißenburgpark in Stuttgart
 Spielstätte im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg
 Festsaal im Schloss Mirabell#Besonders sehenswerte Teile des Schlosses in Salzburg
 Saal im Fuldaer Stadtschloss
 Saal im Hotel Imperial (Wien)
 ehemaliger Saal im Zoologischen Garten Berlin